Maximov (dezambiguizare)- nume de persoană de origine rusă. Purtători:
Iurie Maximov- fizician, președintele Consiliului minorității ruse din Republica Moldova
Vladimir Maximov (1930-1995)- scriitor disident rus, fondatorul revistei "Continent".